Osoby:
 Carmen Galin - rumuńska aktorka
 Dmitri Galin - rosyjski piłkarz nożny
 Galin - rumuński piosenkarz
 Mitchell Galin - amerykański producent filmowy
 Pierre Galin - francuski teoretyk muzyczny

Zobacz też:
 Gallin